A Still Alive utalhat a következőkre:

 Still Alive, a koreai Big Bang együttes 2012-es albuma
 Still Alive, dal az azonos című albumról
 I’m Still Alive, a szlovák TWiiNS együttes Eurovíziós dala
 Still Alive, Ellen McLain dala, a Portal című videójátékból